Han B. Aalberse, Nederlands schrijver
Petrus Josephus Mattheus (Piet) Aalberse, Nederlands politicus (1871-1948)
Petrus Josephus Mattheüs (Piet) Aalberse, Nederlands politicus (1910-1989)

Zie ook 
Aalbers (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam